Assurnasirpal I, XI secolo a.C.
Assurnasirpal II, IX secolo a.C.